Amerikai Egyesült Államok
 Port Williams (Kansas)
 Port Williams (Washington)
 Kanada
 Port Williams (Új-Skócia)